Venne steht für folgende geographischen Objekte:

 Venne (Ostercappeln), Ortsteil von Ostercappeln, Niedersachsen
 Venne (Senden), Ortsteil von Senden, Nordrhein-Westfalen
 Venne (Gudensberg), Dorfwüstung bei Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Lescheder Venne, Naturschutzgebiet im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Ringwall Venne, archäologisches Denkmal bei Bonn-Schweinheim, Nordrhein-Westfalen
 Haus Venne, Wasserburg in Drensteinfurt-Mersch, Nordrhein-Westfalen
 Venne (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Kreis Warendorf

Venne ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf van der Venne (1828–1911), österreichischer Maler
 Adriaen Pietersz. van de Venne (1589–1662), niederländischer Maler und Dichter
 Ernst Friedrich von Ascheberg zu Venne (1702–1762), Domherr in Münster und Minden sowie Amtsdroste in Werne 
 Fritz van der Venne (1873–1936), deutscher Maler
 Johann Matthias Kaspar von Ascheberg zu Venne (1737–1818), Landrat des Kreises Lüdinghausen (1804–1806)

Siehe auch:
 Fenne
 Venn
 Venner